Headbanger steht für:

 eine Person, die Headbanging betreibt
 Headbanger (Babymetal-Lied)